Galleria – in ingegneria civile, una perforazione del terreno 
Galleria commerciale – spazio coperto adibito ad ospitare negozi
Galleria d'arte – esposizione di opere d'arte
Galleria – in architettura, sinonimo di arcata
Galleria – settore rialzato di teatri e sale cinematografiche
Galleria – genere di lepidotteri della famiglia Pyralidae
Galleria – rivista culturale edita da Salvatore Sciascia editore

Altri progetti

Collegamenti esterni